Іракліон — місто і столиця острова Крит.
 Іракліон — ном в Греції на острові Криті.
 «Іракліон» — професіональний грецький баскетбольний клуб з міста Іракліон.